Jüdischer Friedhof Skalica steht für:

 Alter jüdischer Friedhof (Skalica)
 Neuer jüdischer Friedhof (Skalica)